Wuwei Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Liangzhou Qu, härad, Gansu, 
 Wuwei, Wuhu, härad i Anhui, 

Robotskapade Kinaförgreningar